Pásmo smrti označuje:
 pásmo smrti (koncentrační tábor) – zónu okolo koncentračního tábora;
 hraniční pásmo u železné opony;
 demilitarizované pásmo;
 pásmo, kde nejsou podmínky pro život nebo kde byl život zničen, např.:
 fyziologická hranice v horolezectví – nadmořská výška, nad níž již není možné přežít bez speciální techniky;
 místo zasažené přírodní katastrofou nebo jaderným výbuchem.